Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Chaudière-Appalaches

Beauceville

Beaumont

Laurier-Station

Saint-Aubert

Saint-Elzéar

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Frédéric

Saint-Joseph-de-Beauce

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Pamphile

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Zacharie

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Sainte-Claire

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Sainte-Marguerite

Sainte-Marie

Scott

Tourville

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Chaudière-Appalaches
Histoire de la Chaudière-Appalaches
 Résultat